Cayetano Humberto Vallés Dalmau (Caracas; 27 de noviembre de 1973), más conocido como Kike Vallés (o Caye Vallés en España) es un locutor y productor de radio y presentador de televisión.

Es un locutor-productor de radio y presentador de televisión venezolano que condujo el "Monstruo de la Mañana" en la emisora Caracas 92.9 FM, entre los años 1999 y 2006 junto a Vanessa Archila y Noliyú Rodríguez.

Radio 

Comenzó en la radio en 1996 como productor del Monstruo de la Mañana cuando este estaba a cargo de Luis Chataing. En 1999, cuando Chataing deja 92.9, a Kike se le asigna la tarea de continuar con el programa esta vez como presentador sin abandonar las labores de producción.  En esta época también formaron parte del equipo, como productores; Carlos Medina, Alejandro "Papito Mi rey" León, Eduardo Lairisse, Ana María Dasilva, Juan Carlos "Benito" Zambrano como operador-realizador de audio y Gonzalo Groscors, quien es además, el conductor actual del programa. Durante estos años el Monstruo de la Mañana fue líder en sintonía manejando unos de los niveles de audiencia más elevados en la historia de la radio en Venezuela.

En el 2006, al cumplir una década en el Monstruo de la Mañana, cambia de horario a la franja vespertina y toma la conducción del "Último Round"; programa  presentado inicialmente por Nelson Matamoros y que después viviera sus mejores años animado por Enrique Lazo, Erika de la Vega y Mariela Celis.

Televisión 

En el año 1997 entra a RCTV como presentador de una versión juvenil del conocido programa "Expedición", llamado "Planeta Sur" junto a Caterina Valentino 

En 1999 es presentador de Net Club en Televen junto a Noliyú Rodríguez y Tony Escobar 

En el 2002 vuelve e RCTV como la voz comercial de la versión para Venezuela de "The Price is Right" El Precio Justo, junto a Winston Vallenilla. 

En el 2003 formó parte de un tribunal inquisitorio llamado "El Precio de la Fama" sección del programa Fama y Aplausos, presentado por Nelson Bustamante, el cual integraron también Mariela Celis y Mónica Pasqualotto. Ese mismo año fue el presentador de "Segundo Plano"; programa de transgresor humor político y que completó solamente tres transmisiones al aire. 

Durante el 2004 y el 2005 fue presentador de "Gente Sorprendente" e "Impacto TV", programas de enlatados transmitidos también por la señal de RCTV.

Referencias 

Caraqueños
Nacidos en Caracas
Presentadores de televisión de Venezuela
Locutores de radio de Venezuela
Productores de radio